La Serie A 1947-1948 è stata la 46ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 16ª a girone unico), disputata tra il 14 settembre 1947 e il 4 luglio 1948 e conclusa con la vittoria del , al suo quinto titolo, il quarto consecutivo (se non si considera il periodo di pausa dovuto al secondo conflitto mondiale).

Capocannoniere del torneo è stato Giampiero Boniperti () con 27 reti.

Stagione

Novità 

Il ripescaggio della  — avvenuto nel luglio 1947 e imputabile a motivi patriottici — ingenerò il più lungo e affollato campionato di Serie A nonché l'unico disputato con numero di squadre dispari: il calendario fu dunque costituito di 42 giornate totali, con due turni di riposo a testa. Essendo la riammissione dei giuliani avvenuta in sovrannumero, ciò comportò automaticamente una retrocessione aggiuntiva come compensazione.

In questa stagione il calcio assunse le dimensioni di un fenomeno economico imponente per vari aspetti che vi gravitavano attorno, con il verticale incremento delle entrate del concorso di pronostici ideato dalla SISAL e poi ridenominato Totocalcio.

Calciomercato 

In fase di mercato il Torino restò ad osservare. La , che liberò i due cecoslovacchi Vycpálek e Korostelev, predispose il ritorno di Rava e promosse titolare il diciannovenne Boniperti. Più massicci furono gli interventi del , che ingaggiò il romanista giallo-rosso Krieziu e un gruppo di uruguaiani selezionati dall'allenatore Sansone, e della Triestina, ripresentatasi al via con un gruppo di calciatori navigati (Trevisan, Tosolini, Ispiro) e un allenatore pressoché esordiente, l'ex giocatore Rocco, al timone. Il  acquistò l'attaccante ungherese Mike, mentre il  prelevò alcuni elementi in provincia (Degano, Gratton), così come l' (Arezzi, Fiorini), che Meazza tentava di convertire al sistema.

Avvenimenti 
Fatta eccezione per un passo falso a Bari, il  partì bene, e si portò in vetta alla sesta giornata. Da novembre a gennaio i granata avanzarono di pari passo con il  di Carapellese e Puricelli. Il 25 gennaio i rossoneri vinsero lo scontro diretto per 3-2 e due settimane dopo chiusero in vetta il girone d'andata con due punti di vantaggio sul Torino e ben sei sul trio formato da ,  e , che trovò in un'attenta fase difensiva (il «mezzo sistema», che prevedeva l'ulteriore arretramento di un centrocampista) la chiave per scalare posizioni in campionato.

Il Milan mancò dello scatto decisivo per lo scudetto e il Torino ne approfittò nel girone di ritorno. Il 21 marzo i lombardi, privi di Carapellese allontanato per motivi disciplinari persero a Bologna; poi, il 17 aprile, caddero anche a Bergamo, contro l' in buona condizione, dopodiché calarono, pareggiando in casa contro la  non brillante e lasciandosi sconfiggere, anche in casa, dalla neopromossa . Il Torino agganciò, superò e allungò con un ritmo serrato; alla trentacinquesima giornata collezionò dieci punti di vantaggio sul Milan. I rossoneri, infine, si lasciarono raggiungere dalla Triestina e dalla Juventus di Boniperti, capocannoniere con 27 reti. I granata invece fecero il 30 maggio una notevole impresa, rimontando da 0-3 a 4-3 la  e ottenendo, grazie ancora a una sconfitta del Milan, la vittoria matematica dello scudetto con cinque giornate di anticipo. Alla fine della quarantaduesima e ultima giornata, giocata in piena estate, il vantaggio su Juventus, Triestina e Milan fu di ben sedici punti, distacco record nell'era dei due punti a vittoria.

Il Grande Torino si confermò così la squadra più forte in assoluto. Nel corso del lungo torneo schierò appena 15 giocatori; deteneva la difesa migliore del torneo e, soprattutto, un attacco prolifico capace di segnare 125 reti (25 di Gabetto e 23 di Mazzola) in quaranta partite. In questa stagione piazzarono anche la vittoria più larga della Serie A a girone unico, battendo per 10-0 l'Alessandria.

Il  invece entrò in pesante crisi. Sempre in fondo alla classifica, finì il girone di andata con diversi punti di svantaggio e, malgrado un tentativo di rimonta nella tornata conclusiva, terminò la sua travagliata stagione con la retrocessione, venendo condannato anche all'ultimo posto per un tentativo di corruzione nella partita contro il . La seconda retrocessione della storia partenopea non fu accettata serenamente dalla società, che si rivolse alle assemblee estive per recuperare a tavolino la categoria, insistendo per la messa a disposizione di un ventunesimo posto per la successiva stagione della massima serie; a questa proposta la Lega Nazionale e i suoi organi di giustizia sportiva reagirono duramente, intrecciando una disputa legale che si concluse solamente con l'intervento della FIGC e la minaccia di una radiazione dai quadri per la società azzurra.

Rischiò il declassamento anche la declinante Roma che, al penultimo turno, ottenne la vittoria necessaria per la salvezza nello scontro diretto contro la , il cui gioco estremamente passivo (ritenuto «ostruzionistico» dai critici), imposto dall'allenatore Viani, era apparso efficace per tutto il girone d'andata. Oltre al Napoli e la Salernitana, caddero infine tra i cadetti anche il  ultimo sul campo, e l'Alessandria condannata da un negativo girone di ritorno. Si salvò la Lucchese, così come più che buono fu il campionato della , alla prima apparizione in massima serie in quattordici anni.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia.
      Retrocesse in Serie B 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati spareggi, quando necessari; la stampa del periodo usava, inoltre, un ordinamento grafico secondo il quoziente reti (gol fatti÷gol subiti).

Note:
Il Napoli fu declassato all'ultimo posto per un tentativo di corruzione.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario 
Sorteggiato il 26 agosto 1947, il calendario — oltre a numerosi turni infrasettimanali — prevedeva soste per amichevoli della Nazionale azzurra alle seguenti date: 9 novembre 1947, 14 dicembre 1947, 4 aprile 1948 e 16 maggio 1948.

Dacché posta in coincidenza delle elezioni politiche del 18 aprile 1948, la 30ª giornata — in cui il turno di riposo spettava al Modena — incorse in una spalmatura degli incontri dal 15 al 22 aprile.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Torino (29)
 Minor numero di sconfitte: Torino (4)
 Miglior attacco: Torino (125 reti fatte)
 Miglior difesa: Torino (33 reti subite)
 Miglior differenza reti: Torino (+92)
 Maggior numero di pareggi: Triestina (15)
 Minor numero di vittorie: Vicenza (10)
 Maggior numero di sconfitte: Vicenza (24)
 Peggiore attacco: Vicenza (31 reti fatte)
 Peggior difesa: Lucchese (82 reti subite)
 Peggior differenza reti: Vicenza (−44)
 Partita con più reti: Torino-Alessandria 10-0 (32ª giornata)

Individuale

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 1.200 gol (di cui 54 su calcio di rigore, 40 su autorete e 2 assegnati per giudizio sportivo) da 226 diversi giocatori, per una media di 2,86 gol a partita. La gara per la quale il risultato fu deciso a tavolino fu Bari-Genoa. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia 
 Il Corriere dello Sport, annata 1948.

Altri progetti 

Calcio nel 1947
Calcio nel 1948
1947